Drei Tage Angst ist der Titel folgender Filme:
 Drei Tage Angst (1952), deutscher Spielfilm
 Drei Tage Angst (1998), deutscher Fernsehfilm